Marcelo Demoliner e João Souza estavam defendendo o título de campeões, mas eles decidiram não jogar juntos. Demoliner jogou com Elias e Souza com Sá.

Guido Pella e Diego Sebastián Schwartzman venceram Máximo González e Andrés Molteni na final por 1-6, 6–3, [10-4].

Cabeças-de-chave 

  Ariel Behar /  Horacio Zeballos (Quartas de final)
  André Sá /  João Souza (Quartas de finas)

<li> Máximo González /  Andrés Molteni (Final)
<li> Roberto Maytín /  Fernando Romboli (Quartas de final)

Tabela

Chave

Referências 
 Main Draw

Duplas 2014
ATP Challenger Tour de 2014
Tênis de 2014 no Brasil